De Golf Cup of Nations 1976 was de 4e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in de hoofdstad van Qatar, Doha, van 25 maart 1976 tot en met 11 april 1976. Koeweit won het toernooi door in de finale Irak te verslaan.

Geplaatste teams

Eindstand

Wedstrijden

Play-off

Voetbal in 1976
Voetbal in Qatar
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Doha